Skalnik, localité polonaise située dans les Basses-Carpates
 Vyšný Skálnik, village de Slovaquie 
 Nižný Skálnik, village de Slovaquie

  (né en 1948), artiste et graphiste tchèque
  (né en 1958), biathlète tchèque.